Lonja (Sisak) - plaats in Kroatië
 Lonja (rivier) - rivier in Kroatië